Сеньков () — село,
Потокский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123087150. Население по переписи 2001 года составляло 58 человек .

Географическое положение 
Село Сеньков находится в 1,5 ус от левого берега реки Ценюв,
на расстоянии в 1,5 км от села Ценёв.
По селу протекает пересыхающий ручей.

Примечания